Il doppio del Sovran Bank Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rick Leach e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Neil Broad e Gary Muller hanno battuto in finale 6–7, 7–6, 6–4 Jim Grabb e Patrick McEnroe.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (finale)
 Paul Annacone /  Todd Witsken (secondo turno)
 Tim Pawsat /  Laurie Warder (secondo turno)
 Dan Goldie /  David Pate (secondo turno)

 Neil Broad /  Gary Muller (campioni) 
 Broderick Dyke /  Javier Frana (semifinali) 
 Brad Gilbert /  Robert Seguso (quarti di finale) 
 Paul Chamberlin /  Richard Matuszewski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sovran Bank Classic 1989